Проспе́кт Ле́ніна — популярна назва центральних вулиць населених пунктів на теренах колишнього СРСР. Деякі назви збереглись по теперешній час.



Актуальні назви 
 Проспект Леніна — вулиця в Алчевську
 Проспект Леніна — вулиця в Горловці
 Ленінський проспект — вулиця в Донецьку
 Проспект Леніна — одна з центральних вулиць в Євпаторії
 Проспект Леніна — вулиця в Єнакієвому
 Проспект Леніна — вулиця в Кадіївці
 Проспект Леніна — вулиця в Макіївці
 Проспект Леніна — вулиця в Прип'яті

Колишні назви 
 Проспект Леніна — колишня назва Азовського проспекту в Бердянську
 Проспект Леніна — колишня назва Соборного проспекту в Болграді
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Григорія Сковороди в Валках
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Шевченка в Верхньодніпровську
 Проспект Леніна — колишня назва Наукового проспекту в смт Високий
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Героїв Дніпра в Горішних Плавнях
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Науки в смт Гребінки
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Миру в Ізмаїлі
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Незалежності в Ізюмі
 Проспект Леніна — колишня назва Соборного проспекту в Запоріжжі
 Проспект Леніна — колишня назва Азовського проспекту в смт Кирилівка
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Червоної Калини в Конотопі
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Дружби в Кремінної
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Конституції в Куп'янську
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Перемоги у Лисичанську
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Свободи у Львові
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Миру в Мангуші
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Миру в Маріуполі
 Проспект Леніна — колишня назва Центрального проспекту в Миколаєві
 Проспект Леніна — колишня назва Соборного проспекту в Олександрії
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Миру в Сіверську
 Проспект Леніна — колишня назва Сімеїзького проспекту в Сімеїзі
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Айвазовського в Феодосії
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Науки в Харкові
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Свободи в Хмільнику
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Миру в Чернігові
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Миру в Чорноморську
 Проспект Леніна — розділенний на вулицю Шевченка та проспект Миру в Южному
 Проспект Леніна — колишня назва проспекту Назалежності в Южноукраїнську

Див. також 
 Вулиця Леніна
 Площа Леніна

Проспекти